Entre 25 e 29 de agosto de 1971 estava marcada para acontecer a 7ª edição da Taça Brasil, tendo a cidade de Franca como sede e os jogos realizados no ginásio do Clube dos Bagres, com 6 times participantes: Fluminense e , da Guanabara; Clube dos Funcionários, do Rio de Janeiro; Cruzeiro, do Rio Grande do Sul;  e Clube dos Bagres de Franca, de São Paulo.

Polêmicas

Descumprimento do regulamento 
Segundo o regulamento da competição, nenhum time poderia pertencer à cidade sede onde seria realizada a competição, salvo se este time fosse o atual campeão do torneio, o que não era o caso do Clube dos Bagres de Franca. , Clube dos Funcionários e Cruzeiro, descontentes com o descumprimento do regulamento, resolveram não participar do torneio, sendo substituídos por Arapongas (Paraná),  (Minas Gerais) e Sogipa (Rio Grande do Sul).

Suspensão da Taça Brasil 
"Juiz adia Troféu Brasil de Basquete". Essa era a principal manchete da sessão de esportes do jornal O Globo em 25/08/1971, dia da estreia do torneio. O Fluminense, também descontente com essa situação, entrou com um mandado de segurança, em liminar que foi concedida pela 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro adiando a competição por 90 dias.

Torneio em caráter amistoso 
Descontente com toda a situação, o almirante Paulo Meira, presidente da CBB resolveu cancelar a Taça Brasil e indicar o , campeão de 1970, para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões e que os clubes que fossem a Franca poderiam jogar amistosamente.

Clube dos Bagres, um campeão reconhecido anos depois 
, Arapongas e  já estavam em Franca para a disputa do torneio, quando saiu a decisão do juiz. O clima na cidade, que antes estava em festa, com enfeites e cartazes espalhados por todos os lados, agora parecia um velório com a notícia do cancelamento do torneio. As equipes que já estavam na cidade, resolveram jogar um quadrangular amistoso com o Clube dos Bagres, com o clube francano vencendo todos os seus jogos. Anos mais tarde, a CBB homologou este quadrangular como a VII Taça Brasil de Basquete, tornando-se o primeiro título nacional conquistado pelo time do Franca Basquete.

Participantes

Tabela

Fase única 

 Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1971
Esporte no Brasil em 1971
1971 no basquetebol